Das Adjektiv mehrchörig steht für:
 Eigenschaft eines aus mehreren Pfeifenchören zusammengesetzten Orgelregisters; siehe Register (Orgel)
 Eigenschaft der Venezianischen Mehrchörigkeit, Musikpraxis des 16. Jahrhunderts